Vallenilla ist der Familienname folgender Personen:

 Keydomar Vallenilla (* 1999), venezolanischer Gewichtheber

 Luis Vallenilla (* 1974), venezolanischer Fußballspieler 
 Winston Vallenilla (* 1973), venezolanischer Schauspieler